Die Satelliten der SES-Serie sind 24 geostationäre Kommunikationssatelliten der SES S.A. mit Sitz in Luxemburg.

Zweck 
Die SES-Satelliten dienen dem Direktempfang von Satellitenrundfunk über Satellitenschüsseln. Der erste Satellit, SES-1, wurde im Jahr 2007 zusammen mit SES-2 bei der Firma Orbital ATK für ihren Satellitenbus GeoStar bestellt.

In Zukunft soll auch der 5G-Empfang ausgebaut werden. Hierfür wurden 2020 Northrop Grumman und Boeing beauftragt, jeweils 2 moderne Kommunikationssatelliten zu fertigen. Diese wurden am 4. Oktober 2022 gestartet.

Liste der Satelliten 
Von den bisher 20 gestarteten Satelliten sind zur Zeit alle aktiv. Die ersten sechs Satelliten wurden noch von SES World Skies betrieben, ab SES-7 fiel die Zuständigkeit an die SES S.A. Es sind weitere 4 Satellitenmissionen geplant, welche in den nächsten Jahren gestartet werden sollen.

Indostar 2 wurde im Mai 2010 von ProtoStar gekauft und in SES-7 umbenannt. Den Satelliten SES-13 gibt es auf Grund von Triskaidekaphobie nicht.

Stand:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage der SES S.A. (deutsch)

Raumfahrt (Luxemburg)
Kommunikationssatellit der SES Global
Satellitenrundfunk